Pinewood (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Pinewood (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Pinewood Estates, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Estudis Pinewood, estudis de cinema situats al comtat de Buckinghamshire prop de Londres.